Слепцо́ва — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Слепцова, Дарья Даниловна (1915—1974)  — советская якутская актриса театра, народная артистка Якутской АССР, заслуженная артистка РСФСР.
 Слепцова, Матрёна Васильевна (1916—1995) — советская якутская актриса театра, народная артистка РСФСР.
 Слепцова, Светлана Юрьевна (род. 1986) — российская биатлонистка.